Linux From Scratch – projekt Open Source mający na celu pomoc użytkownikom Linuksa w tworzeniu własnej dystrybucji Linuksa
 Log File System – rodzaj systemu plików
 Live for Speed – wyścigowa gra komputerowa